Krutwig ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Krutwig (1921–1998), spanischer Politiker und Schriftsteller
 Rolf-Jürgen Krutwig (* 1943), deutscher Ju-Jitsuka, Judoka und Autor mehrerer Kampfsportbücher